Pleuropoma oahuensis är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Cooke 1908. Pleuropoma oahuensis ingår i släktet Pleuropoma och familjen Helicinidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. o. oahuensis
 P. o. gemina

Källor 

Snäckor
oahuensis